Baiao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Baião (ort), Pará, 
 Baião (kommun i Brasilien, Pará, lat -3,25, long -49,75),

Portugal 

 Baião (kommun i Portugal, Porto, lat 41,16, long -8,04), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar